Dimensão — conceito da física e matemática
 Unidade de medida — critério de avaliação da medição de um objeto

Em matemática 
Dimensão (teoria de grafos), uma propriedade dos grafos unidirecionais relacionada às suas representações nos espaços
Dimensão (espaço vetorial), uma propriedade dos espaços vetoriais
Dimensão bipartida, uma propriedade instrínsica dos grafos não direcionados
Dimensão fractal, uma propriedade dos fractals
Dimensão global, uma propriedade homológica dos anéis
Dimensão de Krull, uma propriedade dos ideal de um anel
Dimensão de order, uma propriedade dos conjuntos parcialmente ordenados
Dimensão da concentration, em teoria da probabilidade
Dimensão de uma variedade algébrica
Uma de várias propriedades dos espaços topológicos:
Dimensão complexa
Dimensão de Hausdorff
Dimensão indutiva
Dimensão de cobertura de Lebesgue
Dimensão de empacotamento
Dimensão isoperimétrica

Em física 

Dimensão do universo
Dimensão zero

Em artes e entretenimento
 Dimensão (filme)
 Dimensões (animação) — projeto de animação francês com foco em matemática
 Dimensões (filme)
George Negus Tonight — revista eletrônica televisiva australiana anteriormente designada Dimensions
 Dimension Films — empresa de cinema e subsidiária da The Weinstein Company
Dimensão do Sonhar

Outros usos
 Dell Dimension — linha de computador desktop
 Dimension (armazém de dados) — estrutura de banco de dados de negócios
 Dimension (xampu) — fabricado pela Lever Brothers
 Dimension (herbicida) — produto químico de controle de ervas daninhas para gramados e jardins
 Dimensões espirituais — estado de consciência que se diz transcender o universo físico

Desambiguação